Falkland steht für:

 Falkland (Fife), Ort in Schottland
 Falkland (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Falkland (British Columbia), Ort in Kanada

Falkland steht im weiteren Sinne für:

 Falklandinseln, Inselgruppe im südlichen Atlantik
 Falkland Harbour, Naturhafen vom Powell Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis